E50 peut faire référence à :
Morbio Inferiore, une commune suisse du canton du Tessin.
Morbio Superiore, une ancienne commune suisse du canton du Tessin.